Ningen est un mot japonais qui peut faire référence à :

Nom commun 
Ningen est un nom commun japonais (人間, prononcé ニンゲン) qui signifie « être humain ».

Cinéma 

  (人間), film japonais de Kaneto Shindo sorti en 1962 ;
 , film turco-japonais de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti sorti en 2013 ;
 Ningen shikkaku (人間失格, « La déchéance d'un homme »), film japonais réalisé par Mika Ninagawa sorti en 2019 ;
 Ningen kyōki: Ai to ikari no ringu (人間兇器 愛と怒りのリング), film japonais réalisé par Takashi Miike sorti en 1992.

Musique 
 Ningen Isu (人間椅子?), groupe japonais de heavy metal ;
 Ningen Program (人間プログラム?), album du groupe japonais The Back Horn paru le 2001 ;
 , groupe japonais de noise rock ;
 , groupe de musique d’avant-garde de New York créé en 2009.

Personnage 
 Ningen (南極のニンゲン en japonais, « humain de l’Antarctique »), cryptide (créature légendaire supposée) de l'Antarctique, dans la culture japonaise.

Divers 
 Ningen-sengen (人間宣言?, « Déclaration d'humanité ») rescrit impérial prononcé par l'empereur Hirohito en 1946 ;
 Ningen Zen Kyodan, branche japonaise du bouddhisme zen de tradition Rinzai fondée au .